

Cinema 
Seduzione – film del 1939 di Fernando de Fuentes
Seduzione – film del 1940 di Charles Vidor

Musica 
Seduzione – album del gruppo musicale Rondò Veneziano, pubblicato nel 1996

Pittura
Seduzione – dipinto realizzato in olio su tela da Giovanni Cariani

Psicologia
Seduzione – processo con cui una persona ne induce un'altra, deliberatamente o inconsapevolmente, a intraprendere una relazione di natura sentimentale o sessuale

Pagine correlate 
 Seduction